Anita Pallenberg (1942-2017) modella, attrice e stilista di moda italo-tedesca
 Corrado Pallenberg (1912-1989), medico, scrittore e giornalista 
 Josef Pallenberg (1882-1946), scultore tedesco
 Max Pallenberg (1877-1934) attore e cantante austriaco
 Rospo Pallenberg, sceneggiatore statunitense